Мантейфель () — графский и баронский род.

Происхождение и история рода 
Происходит из Померании, откуда в XIII в. одна его ветвь переселилась в Эстляндию. Одна ветвь этого рода получила в 1760 г. графское достоинство Римской империи. Род Мантейфель внесён в дворянские матрикулы всех трёх Прибалтийских губерний и острова Эзеля. В Пруссии существует несколько ветвей рода Мантейфель.

Описание герба 
В серебряном поле чёрный орёл с золотым вооружением, сидящий на пониженном лазоревом поясе и сопровождаемый в оконечности золотым поясом.

Щит увенчан коронованным шлемом. Нашлемник: чёрные распростёртые орлиные крылья, обремененные каждое лазоревой и золотой перевязями, положенными поперёк крыла. Намёт: чёрный, подложенный серебром.

См. также 
 Мантейфель (фамилия)
 Цеге-фон-Мантейфели

Литература 
 
 
 
 

Графские роды
Баронские роды
Остзейское дворянство